Чипев може да се отнася за:

 Никола Чипев (18 – 19 в.), български духовник
 Тодор Чипев (1867 – 1944), български издател
 Филип Чипев (1896 – 1962), български книгоиздател, син на Тодор Чипев
 Теодор Чипев (р. 1940), български юрист и шахматист
 Мирослав Чипев (р. 1951), български флотилен адмирал
 Николай Чипев (р. 1989), български футболист